Эпо́нимы в минерало́гии — минералы, названные в честь людей, от ( — «имя дающий») лицо, дающее чему-либо своё имя — в науке название явления, понятия, структуры или метода по имени человека, впервые обнаружившего или описавшего его, либо к созданию которого он имеет непосредственное отношение.

А 
 Александрит — природный камень, наиболее ценная хромсодержащая разновидность минерала хризоберилла (BeAl2O4). Свойства нового минерала были изучены министром уделов Львом Алексеевичем Перовским (1792—1856). Наряду с повышенной твёрдостью «изумруда» Перовский также отметил и изменение цвета. Изначально Перовский планировал назвать новый минерал «диафанит» (от  — «блестящий, яркий»), однако, воспользовавшись благоприятным моментом отличиться перед царской фамилией, преподнёс минерал к совершеннолетию (16-летию) Александра (будущего царя Александра II) 17 апреля 1834 года. Описание минерала под названием александрит (разновидность хризоберилла, меняющего цвет) впервые было опубликовано в 1842 году.

Б 
 Бишофит — минерал (магниевая соль), который широко используется в народном хозяйстве, строительстве и в медицине. Впервые был обнаружен в виде компонента в знаменитых штасфуртских соленосных отложениях Германии немецким геологом и химиком Карлом Оксениусом (нем. Carl Ochsenius, 1830—1906), который и назвал его по имени знаменитого немецкого химика и геолога Карла Густава Бишофа (Bischof), чтобы увековечить имя последнего за его заслуги в химии и геологии. Датой официального открытия бишофита считается 1877 год.

В 
 Виллемит — редкий минерал класса силикатов, ортосиликат островного строения, силикат цинка. Назван в 1830 году в честь нидерландского короля Виллема І.
 Волконскоит — минерал из группы каолинита, подкласса листовых силикатов промежуточного между монтмориллонитом и нонтронитом состава: CaО3(Cr,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)24H2O. Открыт в 1830 году в Пермской губернии. Назван в честь светлейшего князя Петра Михайловича Волконского, генерал-фельдмаршала, участника Отечественной войны 1812 года.

Д 
 Доломит — минерал из класса карбонатов химического состава CaCO3•MgCO3; доломитом называют также осадочную карбонатную горную породу, состоящую из минерала доломита на 95% и более. Получил название в честь французского инженера и геолога Деода де Доломьё (1750—1801), описавшего признаки доломитовых пород.
 Дюмортьерит — минерал, боросиликат алюминия. Обнаружен в 1881 году во французских Альпах и назван в честь французского палеонтолога Э.Дюмортье (; 1803—1873).

З 
 Захаровит —редкий минерал, гидросиликат натрия и марганца. Найден в 1981 году на горе Юкспор (Хибины, Кольский полуостров, Россия). Назван в честь советского геолога, минералога и геохимика Евгения Захарова.

К 
 Карналлит — минерал, двойная соль: водный хлорид калия и магния, химическая формула: KCl·MgCl2·6H2O. Назван в честь немецкого геолога Р. Карналла.
 Кизерит — минерал из класса сульфатов, содержит до 29 % MgO. Получил название в честь немецкого учёного Дитриха Кизера.
 Ковеллин (или ковеллит) — минерал, сульфид меди. Название получил в честь итальянского геолога и исследователя Н. Ковелли (1790—1829), который в начале XIX века обнаружил новый минерал в окрестностях вулкана Везувия.
 Колеманит — минерал, относящийся к классу боратов, химическая формула (Ca2B6O11·5H2O). Открыт и классифицирован как новый минерал в 1884 году Дж. Т. Эвансом из Академии наук Калифорнии. Своё название получил в честь владельца рудников, на которых был обнаружен, Уильяма Телля Колемана, несмотря на его возражения. Колеман считал, что лучше назвать минерал смитсонитом, однако это название так и не прижилось.
 Колумбит, ниобит — минерал класса окислов и гидроокислов, ниобат железа и марганца, конечный (ниобиевый) член ряда танталит — колумбит с химической формулой (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6. Назван в честь Христофора Колумба (по другой версии назван по месту обнаружения в XVII веке — в Колумбии). В 1844 году Генрих Розе обнаружил в минерале химические элементы — ниобий (раньше этот элемент называли колумбием) и тантал.

Л 
 Лангбейнит — минерал, сульфат калия и магния. Впервые описан в 1891 году. Название минерал получил в честь А. Лангбейна (A. Langbein), Германия.
 Леонит — минерал, водный сульфат калия и магния. Назван в честь немецкого предпринимателя Лео Штриппельманна (), C.A. Tenne, 1896.
 Лешательерит — редкий минералоид, природное кварцевое стекло. Его описал и назвал французский минералог Антуан Франсуа Альфред Лакруа в 1915 году в честь французского химика Анри Луи Ле-Шателье.
 , или кобальтовый колчедан, — минерал, сульфид кобальта(II,III) CoS (точнее — тиокобальтат(III) кобальта(II) Co[CoS]) с примесями Ni, Fe, Cu, Se. Найден в 1832 году в Швеции французским геологом Франсуа Сюльписом Бёданом, первоначально назывался Koboldin, в 1845 году был назван в честь шведского естествоиспытателя Карла Линнея австрийским минералогом Вильгельмом Хайдингером.
 Ломонтит — минерал, водный алюмосиликат кальция из группы цеолитов. Своё название минерал получил в честь французского минералога Ж. Ломонта, который в 1785 году собрал образцы в свинцовых рудниках Бретани. Рене-Жюст Гаюи в 1809 году дал этому минералу название Laumonit. До этого Роберт Джемсон (System of Mineralogy) в 1805 впервые назвал этот минерал lomonite. И только в 1821 Карл Цезарь фон Леонгард дал его нынешнее название, которое и употребляется по сей день.

М 
 Миллерит — минерал с химической формулой NiS (64,7 % Ni, 35,3 % S), хороший проводник электричества, входит в состав никелевых руд. Назван в честь кристаллографа Уильяма Миллера.
 Муассанит — редкий минерал класса природных карбидов состава SiC. Образует мелкие бесцветные кристаллы с алмазным блеском. Синтетический аналог и технический продукт, аналогичный по структуре и составу — карборунд (карбид кремния). Карбид кремния впервые наблюдался в 1824 году Якобом Берцелиусом. Минерал аналогичного состава и структуры был обнаружен в природе в 1905 году в составе метеорита Анри Муассаном, и позднее назван в его честь муассанитом.

Н 
 Ненадкевичит — минерал пластинчатой формы, силикат титана и ниобия. Открыт М. В. Кузьменко близ Ловозера на горе Карнасурт в 1955 году. Описан Кузьменко М. В. и Казаковой М. Е. (1955) как новый минерал ненадкевичит — назван в честь русского минералога и геохимика К. А. Ненадкевича (выпускника Московского университета [1902], ученика академика В. И. Вернадского).
 Нозеан — минерал, алюмосиликат натрия каркасного строения с дополнительным анионом [SO4]2. Впервые был описан в 1815 году из Рейнской области (Германия). Был назван на честь немецкого минералога К. Нозе (1753—1835).

О 
 Окенит — минерал из группы водных силикатов. Синонимы: бордит, дисклазит. Химическая формула: Ca3Si6O15·6H2O. Впервые найден на острове Диско, Гренландия. Описан в 1828 году минералогом Францем фон Кобеллем и назван в честь немецкого натуралиста Лоренца Окена (1779—1851).
 Обручевит — минерал из ряда пирохлора.

П 
 Пентландит — минерал, сульфид железа и никеля. Синоним: «железоникелевый колчедан». Назван в честь ирландского путешественника и естествоиспытателя Джозефа Пентленда ().
 Перовскит — относительно редкий для поверхности Земли минерал, титанат кальция. Был обнаружен в 1839 году в Уральских горах Густавом Розе и был назван им в честь русского государственного деятеля графа Л. А. Перовского, который был коллекционером минералов.

Р 
 Роймиллерит — минерал, назван в честь геолога и минералога Роя Миллера.

С 
 Смитсонит, цинковый шпат — распространённый минерал класса карбонатов, карбонат цинка. Был назван в честь Джеймса Смитсона (, 1754—1829), британского минералога и химика, основателя Смитсоновского института в США, который отграничил этот минерал от гемиморфита. Зелёная разновидность иногда называется херреритом, зелёно-голубая — бонамитом.

Ш 
 Шёнит — минерал, водный сульфат калия и магния. Синоним пикромерит (). Эпоним шёнит берёт начало от фамилии Шёне (, ). Шёнит назван в честь горного мастера Шёне (), открывшего минерал в Штасфурте-Леопольдсхалле (Leopoldshall).

См. также 
 Минералогия
 Эпоним
 Роды растений, названные в честь людей
 Список изобретений, названных в честь изобретателя
 Товарные знаки, ставшие именами нарицательными

Примечания

Литература 
 Имена и названия: Словарь эпонимов: имена собственные, перешедшие в названия; образование терминов и понятий; происхождение имён нарицательных; слова, употребляемые в переносном смысле / В. Д. Рязанцев. — : Современник, 1998. — 284, [2] с. : ил. — (Словари школьника). — ISBN 5-270-01646-X.
 Тайны имен и названий [Текст] / Виктор Рязанцев. — : Зебра Е: АСТ, 2009. — 222, [1] с.: ил.; 21 см. — (Все тайны Земли). — Библиогр.: с. 218. — На обл. авт. не указан. — 3000 экз.. — ISBN 978-5-17-051369-7 (АСТ). — ISBN 978-5-94663-682-7 (Зебра Е).
 М. Г. Блау. Судьба эпонимов. 300 историй происхождения слов. Словарь-справочник. — : ЭНАС, 2010. — (Русская речь). — 271 c. — ISBN 978-5-93196-932-9.
 
 
 Кантор Б. З. Минералы. — : Хоббикнига: АСТ-пресс, 1995

Ссылки 
 Минералы, названные именами учёных в Электронной библиотеке «Научное наследие России».
 Минералы, названные в честь сотрудников ИГЕМ РАН

Минералогия

Списки эпонимов